Патагозавр (Patagosaurus) — рід ящеротазових динозаврів родини цетіозаврид (Cetiosauridae), що існував у ранній юрі (179—177 млн років тому).

Історія відкриття 

Рештки динозавра знайдені у 1970-х роках у відкладеннях формації Каньядон Асфальто у Патагонії на півдні Аргентини. На основі цих зразків у 1979 році аргентинський палеонтолог Хосе Фернандо Бонапарте описав новий вид Patagosaurus fariasi. Загалом до виду відносять рештки 12 особин.

Опис 
Це великий чотириногий динозавр з довгими шиєю та хвостом та маленькою головою. За оцінками, його довжина становила близько 16,5 м і вага близько 7,88 т.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що ілюструє еволюційні зв'язки патагозавра з іншими завроподами:

Примітки 

Завроподи
Динозаври Південної Америки
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1979